

Cinema 
 Punto di rottura (Final Cut) – film del 1980 diretto da Ross Dimsey
 Final Cut – film del 1988 diretto da Larry G. Brown
 Final Cut – film del 1998 diretto da Dominic Anciano e Ray Burdis
 Final Cut: Hölgyeim és uraim – film del 2012 diretto da György Pálfi

Informatica 
 Final Cut Pro – software di montaggio video sviluppato dalla Apple
 Final Cut Studio – software di montaggio video sviluppato dalla Apple
 Final Cut Express – software di montaggio video sviluppato dalla Apple

Televisione 
 Vita di bordo (Final Cut) – episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica

Pagine correlate 
The Final Cut